La Coupe du jour de l'indépendance 2020 est un tournoi de snooker de catégorie pro-am comptant pour la saison 2019-2020. L'épreuve s'est tenue du 29 août au  septembre 2019 au Lider BK de Kiev, en Ukraine, lieu d'organisation habituel du championnat amateur national. Elle est organisée par la WPBSA. L'indépendance de l'Ukraine a été reconnue le 24 août 1991.

Déroulement

Format 
Le champ est constitué de 61 joueurs dont trois professionnels, expliquant que trois joueurs ont bénéficié d'un walkover au premier tour. Les matchs sont disputés au meilleur des cinq manches jusqu'aux quarts de finale, puis au meilleur des sept manches au-delà.

Faits marquants 
Craig Steadman remporte le tournoi en défaisant l'amateur polonais Mateusz Baranowski 4 à 0 en finale. Baranowski a notamment éliminé Michael Georgiou au stade des quarts de finale. Le jeune joueur ukrainien Iulian Boiko a été sorti par Steadman, mais il a réalisé le meilleur break du tournoi avec une série de 132 points.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
 Dotation totale :

Résultats

Finale 
Source:

Centuries 
Total : 2
 132  Iulian Boiko
 110  Mateusz Baranowski

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Snooker en 2019